| mål         = {{#expr:
 28 +
 32 +
 6}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (2:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 1998 Qatar
| följande    = 2009Saudiarabien 2012
}}
Arabiska mästerskapet i fotboll 2002 var det 8:e arabiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Kuwait 16–30 december 2002.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 2002
2002 i Kuwait
Internationella fotbollstävlingar i Kuwait